Uchoglan (azerbajdzjanska: Üçoğlan) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Ağdam, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Uchoglan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Uchoglan är platt. Den högsta punkten i närheten är Hovvasar Lerr,  meter över havet,  km väster om Uchoglan. Närmaste större samhälle är Ağdam,  km sydväst om Uchoglan.

Trakten runt Uchoglan består till största delen av jordbruksmark. Runt Uchoglan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aghdam